Bröllopsbesvär kan syfta på

 Bröllopsbesvär (bok) – Stig Dagermans bok från 1949
 Bröllopsbesvär (1964) – en svensk film baserad på Dagermans bok
 Bröllopsbesvär (1996) – en brittisk film